Petr Novák (ur. 18 czerwca 1982) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu LK Slovan Karlovy Vary, zwycięzca FIS Marathon Cup.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Petr Novák pojawił się 16 grudnia 2000 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Les Saisies, gdzie zajął trzynaste miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2001 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie, zajmując 60. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Schonach jego najlepszym wynikiem było 24. miejsce na dystansie 30 km klasykiem. W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2008 roku w Libercu, zajmując 58. miejsce w biegu na 11,4 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 16 stycznia 2010 roku w Otepää za zajęcie 23. miejsca w biegu na 15 km klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajął ostatecznie 163. miejsce. W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był trzynasty w sprincie drużynowym, jednak indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką. Ponadto na rozgrywanej w 2009 roku zimowej uniwersjadzie w Harbinie zdobył srebrny medal na dystansie 30 km klasykiem i brązowy w sztafecie. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, zajmując między innymi czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej sezonie 2012/2013. Dokonał tego, chociaż ani razu nie stanął na podium żadnego z poszczególnych biegów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Novák nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 41.
 sezon 2007/2008: 26.
 sezon 2008/2009: 31.
 sezon 2009/2010: 24.
 sezon 2010/2011: 121.
 sezon 2011/2012: 28.
 sezon 2012/2013: 4.
 sezon 2013/2014: 4.
 sezon 2014/2015: 1.
 sezon 2016: 48.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009